Тастеситос има више значења:

 Тастеситос (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Тастеситос (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику